Aleksandr Khokhlov (30 de setembro de 1988) é um futebolista profissional russo, atacante, milita no FC Zenit São Petersburgo.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do Zenit São Petersburgo